La Salle-universiteit is de naam van meerdere universiteiten die deel uitmaken van de Broeders van de Christelijke Scholen:
 La Salle-universiteit (Andorra), in La Massana in Andorra
 La Salle-universiteit (Philadelphia), in Philadelphia in de Verenigde Staten
 La Salle-universiteit-Manila, in Manila in de Filipijnen
 La Salle-universiteit-Oaxamiz, in Ozamiz in de Filipijnen
 La Salle-universiteit (Mexico-Stad), in Mexico-Stad in Mexico
 La Salle-universiteit (Bogotá), in Bogotá in Colombia